Волонтер — доброволець
 Волонтер — присілок, Вурнарський район, Чувашія, Росія